45-я параллель северной широты — широта, которая равна 45 градусов севернее экватора Земли. Она пересекает Европу, Азию, Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан.

На этой широте Солнце видно в течение 15 часов, 37 минуты в течение летнего солнцестояния и 8 часов, 46 минуты во время зимнего солнцестояния.

По всему миру 
Начиная с Нулевого меридиана и направляясь на восток, 45-я параллель северной широты проходит через:
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width: 67%;"
! scope="col" width="125" | Координаты
! scope="col" | Страна, территория или море
! scope="col" | Заметки
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| 
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Адриатическое море
| style="background:#b0e0e6;" | Венецианский залив
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Чёрное море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Пересекает Краснодар, Ставрополь и Армавир.
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Каспийское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Мангистауская область
|-
| 
! scope="row" | 
| Каракалпакстан  – включая Остров Возрождения в Аральском море
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Кызылординская область Туркестанская область Жамбылская область Алматинская область
|-
| 
! scope="row" | 
| Синьцзян-Уйгурский автономный район
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Говь-Алтай Баянхонгор Уверхангай Дундговь Дорноговь
|-
| 
! scope="row" | 
| Внутренняя Монголия
|-
| 
! scope="row" |  
| Сухэ-Батор
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Внутренняя Монголия Гирин Хэйлунцзян
|-
| 
! scope="row" | 
| Приморский край — проходит через озеро Ханка
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Японское море
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
|  Хоккайдо
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Охотское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | Курильские острова
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|- valign="top"
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Озеро Мичиган
| style="background:#b0e0e6;" | Территориальные воды США
|-
| 
! scope="row" |   
| Висконсин
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Озеро Мичиган
| style="background:#b0e0e6;" | Территориальные воды США
|-
| 
! scope="row" |   
| Мичиган
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Озеро Мичиган
| style="background:#b0e0e6;" | Территориальные воды США
|-
| 
! scope="row" |   
| Мичиган
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Озеро Мичиган
| style="background:#b0e0e6;" | Территориальные воды США
|-
| 
! scope="row" |   
| Мичиган 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Гурон
| style="background:#b0e0e6;" | Территориальные воды США и Канады
|-
| 
! scope="row" | 
| Онтарио
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Гурон
| style="background:#b0e0e6;" | Территориальные воды Канады
|-
| 
! scope="row" | 
| Онтарио
|-
| 
! scope="row" |   
| Нью-Йорк – около 10 км
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Онтарио ,Квебек –
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Нью-Йорк 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Пассамакводди
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Фанди
| style="background:#b0e0e6;" | Территориальные воды Канады
|-
| 
! scope="row" | 
| Новая Шотландия
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Аквитания – Бордо
|-
|}

См. также 
 44-я параллель северной широты
 46-я параллель северной широты

Примечания 

Широта